Zkratka AAA má tyto významy:

 AAA protokol, authentication, authorization and accounting protocol, autentizační, autorizační a účtovací protokol počítačových sítí
 AAA – velikostní varianta galvanických článků
 AAA – japonská hudební skupina
 protiletadlové dělostřelectvo (anti-aircraft artillery)
 Amateur Achievement Award, cena Pacifické astronomické společnosti amatérským astronomům
 American Anthropological Association
 AAA AUTO a. s., česká pobočka nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V. provozující autobazary, kterou založil Anthony James Denny
 AAA radiotaxi, s. r. o., pražský taxidispečink Jiřího Kvasničky
 AAA – Edice anglo-amerických autorů (nakladatelství Argo)
 AAA – nejvyšší možný ekonomický rating
 AAA – Australian Automobile Association, Australská automobilová asociace
 jeden ze dvou kodonů pro aminokyselinu lysin (tím druhým je AAG)
 AAA – Ateliers d'Automobiles et d'Aviation, zaniklá francouzská automobilka
 AAA (AAA titul) – označení pro počítačovou hru vytvořenou s vysokým rozpočtem a provázenou masivní propagací, u které se předpokládá mimořádná kvalita.

Související články 
 A
 AA

Zkratky iniciálové - 3 znaky